

Кольчин — село в гміні Юзефув-над-Віслою Опольського повіту Люблінського воєводства
 Кольчин — село в гміні Ґоздово Серпецького повіту Мазовецького воєводства